Cet article est une liste des personnages secondaires de la série de bande dessinée Ralph Azham.

Village de Ralph

Famille Azham

Bastien 
Père de Ralph. Il est ingénieur. Il est venu au village pour s'occuper de la digue. Il a élevé seul son garçon car son épouse Églantine est morte peu de temps après la naissance de Ralph. Méfiant vis-à-vis d'Astolia car sa fille Rose et son épouse Églantine n'en sont jamais revenues, il tue l'émissaire venu chercher Ralph à l'insu de ce dernier. Aidé par Milla, Bastien fait croire à Ralph qu'il a été refusé avant d'être renvoyé dans son village. Alors que les soldats de la horde approchent, Bastien met en place un piège construit par les villageois. À cause de Mortimer le piège échoue et Bastien est dénoncé par Mathéo comme le responsable de cette tentative de résistance. Le chef des guerriers demande à Gunthrö de le conduire à la base. En chemin, ils sont emportés par la vague qui suit la rupture de la digue. 

Bastien survit et rejoint Milla. Ils quittent le village et s'installent à Astolia où ils vendent des gâteaux surprises, spécialité du coin de Ralph, dans la boutique L'Arbre à saucisses. Le but est d'être repéré par Ralph lorsqu'il arrivera à Astolia. D'où ce nom qui est une référence à son enfance. Les gâteaux sont distribués partout dans la ville gratuitement et accompagnés par des tasses à l'effigie de la boutique. Méthode très moderne et très efficace qui permet à Ralph de trouver la boutique mais vide et détruite car, repéré par Claire, Bastien est emprisonné dans la forteresse d'Astolia. Ralph vient le libérer et Bastien revoit pour la première fois sa fille Rose. Dans le même temps, Rose et Bastien apprennent que le roi a tué Églantine et qu'il est aussi Malek. A l'aide des innombrables fantômes des victimes du roi, Ralph parvient à le maîtriser et tente même de le discréditer auprès de la garnison du palais en se faisant passer pour Moogthar. Mais Piatch reconnaît la voix de Ralph et sauve le roi. Bastien, Rose et Yassou récupère Ralph blessé et se retrouvent avec Milla et Maître Migachi dans une maison perdue dans les alpages. Bastien organise l'expédition de Ralph et de ses amis jusque sur l'île de Vom Syrus mais refuse de les accompagner. Il enseigne à Ralph quelques principes de navigation et il lui fabrique un ralentisseur de chute (parachute). 

Après le départ de Rose qui a pour mission de regrouper les bleuis qui ont survécu au massacre de Bélista puis celui de Ralph et de Yassou vers Octania, Bastien et Milla quittent eux aussi le refuge dans la montagne pour aller à Astollia. Bastien veux en finir avec le roi et, dans ce but, prépare une galerie qui doit permettre de détruire le palais. Son idée est d’ensevelir le roi sous les gravats. Il recueille dans sa maison d'Astolia les bleuis survivants repérés par Rose et qui ont survécu au massacre de Bélista grâce à l'intervention de Ralph et de Yassou. Dans ce groupe, on trouve Clothilde, Philibert, Mélissa, Markel, Amélie... mais aussi Will, un autre bleui qui n'était pas présent à Bélista. Ce groupe doit unir ses forces, là encore dans le but de détrôner le roi. 

Pour arriver à ses fins, Bastien a besoin d'argent. Il n'hésite pas à tuer pour s'en procurer et Ralph doit faire disparaître les fantômes de ses victimes. Alors que Ralph est prisonnier du roi et va être exécuté, Bastien fait exploser le palais. Ralph est sauvé mais l'explosion tue de nombreux habitants d'Astolia venus assister à l'exécution et libère Vom Syrus. Après la mort de ce dernier Bastien reste très méfiant vis-à-vis du roi.

Églantine 
La femme de Bastien et la mère de Rose et de Ralph. Dépressive depuis la disparition de Rose, elle se rend seule à Astolia lorsque Ralph a un an, pour retrouver sa fille. Bastien apprend son décès trois mois plus tard. Avec son second pouvoir, Ralph comprend qu'elle a été tuée par le surintendant.

Rose 
Sœur de Ralph. Bleuie, ses parents l'ont confiée à un envoyé avant la naissance de Ralph et ils n'ont plus eu de nouvelles. Elle est sélectionnée par Malek car son pouvoir est de repérer les bleuis ce qui est très intéressant pour le roi. On lui a enlevé la mémoire. Elle n'a donc aucune connaissance de sa famille et croit s'appeler Ozzie. Elle est la compagne de Malek et sa subordonnée en tant que capitaine de l'armée royale. À ce titre, elle manque de peu de contribuer à la mort de son frère. Cette première rencontre avec Ralph trouble sa détermination. Elle cherche donc à vérifier les affirmations de Ralph et sollicite Monsieur Muletier. Elle apprend l'existence d'un bleui capable de rendre amnésique. De son côté, Ralph s'empare de la couronne de Tanghor qui doit permettre à Rose de vérifier ses propos. Ce faisant, Rose comprend certes que Ralph est son frère mais elle apprend aussi qu'ils vont se battre dans un duel à mort. Elle aide Ralph pour libérer leur père emprisonné à cause de Claire. C'est à cette occasion que Rose obtient la preuve définitive de la culpabilité du roi et du fait que Malek son amant n'est autre que le roi lui-même. Elle abandonne le palais et suit Bastien, Milla, Yassou, Maître Migachi et Ralph qui partent se cacher dans une bergerie. Elle quitte néanmoins sa famille avec pour objectif de retrouver des bleuis . Il s'agit aussi pour elle de s'éloigner de Ralph pour éviter d'avoir à l'affronter. Elle accompli sa mission et revient à Astolia avec Amélie, Clothilde, Markel, Mélissa, Philibert et Will. Elle part de nouveau après l'explosion du château du roi.

Elle explique à Ralph qu'il lui est impossible de servir l'assassin de leur mère. Alors qu'elle était encore au service de Malek, Rose a fait la connaissance de bleuis immortels détenant les mêmes pouvoirs que le roi. Elle a collaboré avec eux dans le souci . 

Dans le même sens, elle a introduit l'un d'entre eux, Will, dans le groupe des bleuis qu'elle a escorté auprès de Bastien et de Ralph. L'autre souci de Rose est de tenter de recouvrer sa mémoire qui a été effacée sans doute par un bleui lorsqu'elle a été recrutée par le roi. Ralp décide de l'aider dans cette quête et l'accompagne vers un village du Comté de Wal où toute la population a perdu la mémoire.

Famille Lacolline

Claire 
Fille de Mathéo et sœur de Piatch, elle tente dans un premier temps de convaincre Ralph de s'enfuir du village avec elle ce qu'il refuse obstinément n'ayant visiblement, qu'une confiance relative en elle. Claire se présente comme l'autre paria du village. Selon Ralph, Claire a connu trois grossesses sans être mariée. Lors de la seconde conjonction des lunes, elle devient une bleuie à son tour. Elle part avec Raoul Béroux et Ralph en direction d'Astolia. Son pouvoir est de voir très loin. Elle est sélectionnée par Malek pour aller à Astolia et donc elle survit au massacre programmé des autres bleuis. À Astolia, elle retrouve son frère, Piatch devenu soldat. Au service du roi, elle doit prendre le pouls de l'état d'esprit de la population, par exemple en comptant les sourires. Elle s'étonne auprès de Malek que Clothile, qui elle entend très loin, n'ai pas été sélectionnée.  C'est elle qui repère la présence en ville de Bastien et provoque son arrestation. Après l'évasion de Bastien et la désertion de Rose, Claire semble prendre la place de cette dernière auprès du roi.

Mathéo 
Membre du conseil des sages du village. Père de Claire et de Piatch. Violent, il veut régulièrement frapper Ralph, lâche, alors qu'il est le premier partisan du piège contre la horde, il dénonce Bastien aux sbires de Vom Syrus, alcoolique, mais patriote car il n'oublie pas de crier  quand il lève le coude. Il est mal payé en retour car, alors que sa fille Claire et son fils Piatch sont passés au service du Roi, il est torturé et mutilé par des émissaires de ce dernier à la recherche de Ralph.

Piatch 
Fils de Mathéo et frère de Claire. C'est un personnage violent et peu sympathique. Il est de ceux qui, dans le village, ont pris l'habitude de martyriser Ralph. Après la destruction du village il décide de rentrer dans l'armée du roi. Simple soldat, il tire sur Ralph avec un flèche qui touche sa cible. Il est muté dans un village lointain, Malène, qui s'avère être une prison pour des bleuis. Lorsqu'il retrouve Ralph et sa sœur, venus à Malène, il persiste à mépriser Ralph. Mais, les arguments de Claire et surtout le massacre des bleuis et des villageois semblent le convaincre de basculer dans le camp de Ralph. Alors que ce dernier est poursuivi par le Commandeur et ses soldats, Piatch tue son chef. Il est le seul soldat épargné par Ralph qui constate qu'il n'a pas participé au massacre. Dès lors, Piatch rentre dans la garde rapprochée de Ralph.

Famille Béroux

Monsieur Béroux 
Un homme du village de Ralph. Il déménage précipitamment au début du tome I. Selon des membres du Conseil des sages il voulait éviter d'être massacré par la horde de Vom Syrus. Ralph lui annonce que sa femme est enceinte alors qu'ils sont déjà les parents d'un enfant, Raoul. Or, la loi interdit, en fonction des métiers, d'avoir plus d'un enfant. Il est tué avec son épouse par les soldats de Vom Syrus qu'ils rencontrent sur le chemin du village.

Raoul Béroux 
Il survit au massacre de sa famille par les soldats de Vom Syrus et parvient à rejoindre le village. Il commence par en vouloir à Ralph avant de devenir lui aussi un bleui avec le pouvoir de détruire le bois par ses cris. Il est tué par Malek Ostaviane dans la forteresse de Bélista.

Autres habitants

Belz 
Habitant du Village à qui Bastien donne l'ordre de déclencher le piège lors de l'arrivée de la Horde. Trompé par Mortimer et par sa crainte de rater la fête qui se prépare au village il quitte son poste.

Milla 
Elle vit à l'écart du village. Elle parle la plupart du temps avec des formules que Ralph affirme ne pas comprendre. 

. 

Il arrive que les propos de Milla soient utilisés pour donner un titre au tome en cours. Un feu qui meurt dans le tome X en est un exemple. Elle joue le rôle d'une sorcière capable de soigner les maladies par les plantes, Arnica pour Raoul par exemple. C'est elle qui réalise en secret les avortements. Ralph subit la seconde conjonction dans sa maison et aperçoit les fœtus autour de la tête de Milla. Vision qu'il ne comprend pas tout de suite. Milla est l'amie de Bastien.

Mortimer 
Membre du Conseil des sages du village, il s'oppose à toute forme de résistance contre les soldats de Vom Syrus. Il refuse de se plier au choix de la majorité qui après une votation a décidé de construire un piège sous les ordres de Bastien. Mortimer déclenche le piège avant l'arrivée de la horde.

Le Patriarche 
Il dirige le conseil des sages du village. Il manque d'autorité et a du mal à prendre une décision. Il convoque une votation au sujet de l'opportunité de construire un piège contre la Horde de Vom Syrus. Ensuite, alors que la Horde contrôle le village, il dénonce Ralph et le désigne comme le premier d'une liste de vingt villageois que la horde veut massacrer.

Yani 
Habitant du Village à qui Bastien donne l'ordre de surveiller la gorge et de déclencher le piège lors de l'arrivée de la Horde. Trompé par Mortimer et pas sa crainte de rater la fête qui se prépare au village il quitte son poste.

Ville d'Astolia

Le Palais Royal

Malek Ostaviane 
Surintendant du roi. Il s'agit en fait du roi qui est capable de changer son aspect physique. Dans la forteresse de Bélista, il sélectionne les bleuis et choisit ceux qui doivent aller à Astolia. Il tue les autres en les vieillissant à très grande vitesse. Raoul meurt ainsi dans son sommeil tandis que Yassou passe de l'âge de 10 ans à celui d'un vieillard et doit la vie à Ralph qui bouscule Malek.

Grâce à son deuxième pouvoir, Ralph découvre que Malek a tué sa mère. Malek a logiquement les pouvoirs du roi. Il est immortel, rien ne peut l'atteindre : les lames ne pénètrent pas sa chair, il ne peut pas être étranglé, il résiste à une chute de plusieurs mètres de hauteur... Par contre, les fantômes de ses victimes, en présence de Ralph, peuvent le bloquer. Malek est le compagnon de Rose, la sœur de Ralph.

Monsieur Muletier 
Intendant au service du roi. Il tient un registre précis des bleuis envoyés à Astolia. Il a pris conscience accidentellement de l'assassinat des bleuis par le surintendant. Dans le tome II, il aide le groupe de bleuis sauvés par Ralph et Yassou à fuir Bélista avec des esquireuils.

Le Prince Philippe 
Un jeune garçon. Il est le successeur désigné du Roi dans le tome III. Il s'avère en fait être un personnage joué par le roi au même titre que Malek Ostaviane.

Le professeur Treska 
Elle enseigne la géologie aux jeunes bleuis sauvé par Ralph et Yassou dans la forteresse de Bélista.

Personnel du Roi

Le Commandeur 
C'est un bleui au service du roi. Il commande la forteresse de Malène. Il a le pouvoir de détruire la roche et le bois en criant. Il tente tout d'abord de tuer Ralph en utilisant la lance d'Angthar. Puis, il le reçoit avec tous les honneurs avant de tenter d'obéir à l'ordre du roi d'éliminer tous les témoins, les bleuis, les villageois, Ralph et même les soldats. C'est le sergent Lacolline qui le tue en lui tranchant la tête.

Ramos 
L'un des envoyés chargés de recueillir les bleuis. Peu soigneux de son esquireuil, il est lui aussi imprégné d'un odeur nauséabonde.

Valbek 
Officier du roi et homme de confiance. À la fin du tome IV, alors que le roi a compris le pouvoir de Ralph, Valbek tue huit soldats du roi volontaires qui meurent en criant :  Ainsi, il dispose d'une arme contre Ralph car ces fantômes vont chercher à le tuer. Au début du tome V, seule l'intervention de Madame Sama sauve Ralph d'une mort certaine.

Ville d'Octania

Le Capitaine 
Il commande le Vaticyne, le bateau des oracles que Madame Samia met à la disposition de Ralph pour se rendre à sur l'île de Vom Syrus. Il est tué lors de la première rencontre avec des habitants de l'île.

Les Manteaux Rouges

Karl 
Adjoint du chef des Manteaux Rouges. Il est tué par Ralph lorsque ce dernier s'empare du repaire de la bande à Octania.

Phinéas Redd 
Chef du gang des manteaux rouges qui régnait sur Octania jusqu'à l'arrivée de Ralph.

Le Syndicat

Vincent Croix-Thomas 
Ami de Zania et membre du Syndicat.  Le Syndicat est une organisation qui a pour but de favoriser le développement de la démocratie dans les villes. Après avoir détruit la bande des Manteaux rouges et pris le trésor de la quête, Ralph confie à Croix-Thomas le trésor et la direction du Quartier-bas avec pour obligation d'y appliquer les principes du syndicat.

Les Magiciens

Le Pic des Nuages

Arkaël 
Chef de la communauté des magiciens du Pic des nuages. Il est le père naturel de Yassou qu'il a échangé contre Wicham à Maître Migachi. Ralph révèle qu'il a tué à plusieurs reprises. Il condamne à mort Ralph et Yassou mais est envoyé en prison à son tour car chez les magiciens le crime est interdit. Libéré par Yassou et Wicham, il aide Ralph à prendre le contrôle du Pic des Nuages. Il entre au service de Ralph et devient son délégué aux affaires du culte.

Wicham 
Fils naturel de Maître Migachi  et de Maître Arkaël. Il vient libérer son père emprisonné pour meurtres.

Village des magiciens, village natal de Yassou

Maître Migachi 
Mère adoptive de Yassou. Magicienne, elle a assuré la formation de Yassou. Elle est capable d'identifier un mensonge. Elle donne à Ralph le Collier de Moogthar qui peut transformer les minéraux en poudre. Elle sauve Yassou et ralph d'une mort certaine dans une confrontation avec Rose. Elle décide d'accompagner Ralph et Yassou pendant une partie de leurs aventures. Mais elle doit se tenir à distance de Ralph à cause du fantôme du bleui qu'elle a tué lors de la confrontation avec Rose et les soldats du roi. Elle va donc participer au vol de la couronne de Tanghor. C'est à cette occasion que Ralph comprend que l'alcool fait disparaître momentanément son pouvoir d'identifier les fantômes lorsqu'il passe près d'un meurtrier. Une fois la couronne volée, elle la porte mais regrette immédiatement de l'avoir fait. Elle explique à Ralph et à Yassou que la couronne lui a permis de revoir le moment où, selon la règle en vigueur chez les magiciens, elle a échangé son fils biologique contre Yassou. Elle exprime des regrets pour ce geste. Après la libération de Bastien et un premier affrontement direct avec le roi à Astolia, Maître Migachi accompagne Ralph, Rose, Milla, Bastien et Yassou vers un refuge, une bergerie dans un alpage. Elle quitte le groupe partir à la recherche de son fils biologique.

Maître Somolle 
Un habitant du village des magiciens. Il tente de secourir Yassou mais ne le reconnaît pas à cause du vieillissement provoqué par Markel.

Les autres magiciens

Zoche 
Magicien que Ralph rencontre dans une taverne à Haut-Bourg. Zoche possède un Fylfe et compte sur deux aventuriers pour approcher un dragon et prendre son contrôle. Comme Yassou, Zoche est très attaché aux rituels des magiciens. Évidemment, le dragon défend un formidable trésor qui attise sa convoitise. Ralph permet à Zoche d'arriver à ses fins mais le personnage est peu fiable et, après avoir tué les deux aventuriers, il tente d'en faire autant avec Ralph. Bon seigneur, Ralph lui laisse la vie sauve et le dragon mais pas son bonnet.

Les Voleurs et Brigands

Membres connus de la Ligue des Voleurs

Boris 
Un voleur qui souhaite s'emparer de la couronne de Tanghor avec pour compagnons Maurice et un inconnu. Il accepte de s'associer avec Ralph contre la promesse de récupérer la couronne. Il aide Ralph à entrer dans la ligue des voleurs et de ce fait, à pénétrer dans Astolia. Après une nouvelle rencontre entre Rose et Ralph, Boris récupère la couronne comme convenu.

Zack 
Membre de la ligue des voleurs comme Boris. Ralph, sous le nom de Rodrigo Cordel entre dans la ligue en payant le droit d'entrée. En contrepartie Zack les aide à entrer dans Astolia.

Autres voleurs et brigands

Bobby 
Personnage qui tente de voler le manteau et les bottes d'un ivrogne, la nuit, en hiver, à Astolia. Ralp le convainc facilement de rendre le tout.

Elrik 
Personnage qui profite du départ forcé des habitants de Rochenoire pour piller les maisons vidées de leurs habitants. Il a la malchance de tomber sur Vom Syrus et le paye de sa vie comme son compagnon, dont le nom nous est inconnu.

Maurice 
Voleur associé de Boris, il réprouve l'idée de s'associer à Ralph. Arrivé à Onophalé, il dénonce Ralph pour toucher la prime.

Max 
Brigand débutant qui tente, en compagnie d'un inconnu, de dérober sans y parvenir la bourse de Ralph et de Yassou au début du tome IV. On retrouve les deux brigands à la fin de ce même tome.

Nowel 
Voleur qui tente de voler le collier de Moogtar à Ralph dans les toilettes d'une auberge. Il est chassé par un autre voleur nettement plus costaud mais dont le nom nous reste inconnu.

Les Bleuis 
Ce sont des personnages centraux dans l'histoire. On devient bleui lors d'une conjonction des lunes. Ces dernières se produisent tous les quinze ans. Un bleui détient un pouvoir. Il peut par exemple détruire du bois en criant (Raoul Béroux ou le Commandeur) voir à travers la matière (Yassou) entendre très loin (Clothilde) voir très loin (Claire) ne pas dormir (Xavi)... Certains des bleuis ont le pouvoir de prédire l'avenir. Ce sont les oracles (Hillye). Les bleuis ont, comme l'indique leur nom, une partie du corps qui devient bleue après une conjonction. Chez ceux ayant des traits de mammifères ce sont souvent les oreilles où les cheveux, alors que ceux ayant des traits d'oiseaux (comme Ralph) voient leur bec et leurs cheveux changer de couleur, et d'autres ayant des traits de lézard voient toute leur peau se colorer en bleu (comme Yassou).

À chaque conjonction, un bleui reçoit un pouvoir supplémentaire. Ainsi Zania reçoit celui de détecter un mensonge puis, celui de convaincre une personne en la touchant.   

Selon les membres du clan des immortels, les artefacts ont été fabriqués à partir du pouvoir de 16 bleuis sacrifiés pour l'occasion.  

Les bleuis sont les victimes de la secte naturelliste de Vom Syrus qui prône leur éradication. Sur son île, tuer un bleui, y compris son propre enfant, est un geste qui permet à la fois de s'élever socialement mais aussi d'accéder au paradis. Dans le royaume d'Astolia, les bleuis ont un statut apparemment plus enviable. Ils doivent être signalés aux autorités. Dans le village, le patriarche donne une poudre à Bastien qui déclare le bleuissement de Ralph par un feu dont la fumée colorée est un signal pour les envoyés qui sillonnent le ciel d'Astolia à la suite des conjonctions. 

Dans l'esprit des villageois, les bleuis vont aider le roi à combattre Vom Syrus. mais surtout, l'un des bleuis doit devenir l'Élu, celui qui parviendra à décapiter Vom Syrus.  

Dans les faits, après chaque conjonction, les bleuis sont acheminés par les envoyés jusqu'à Bélista. Là, Monsieur Muletier enregistre leurs pouvoirs puis ils sont sélectionnés par Malek qui choisit ceux qui vont être les plus utiles au roi comme Claire par exemple. Tous les autres sont assassinés.

La Mort 
La Mort est un groupe formé par Ralph Azham afin de rendre la justice. Elle est constituée de bleuis dans lequel Ralph place sa confiance. Leur première proposition de nom était : , qui fait référence aux Vengeurs et à la Ligue de Justice, deux équipes de super-héros de comics américains.

Amélie 
Bleuie sauvée par Ralph et Yassou dans la forteresse de Bélista. Tout lui repousse, sauf la tête. Elle rejoint Bastien à Astolia sous la conduite de Rose.

Clothilde 
Bleuie qui rencontre Ralph par l'entremise de Raoul. Elle a le pouvoir d'entendre à très grande distance. Elle reproche à Ralph de sacrifier un bébé en l'attachant au cou d'une hersiale afin de sauver les autres bleuis ayant échappé au massacre dans la forteresse de Bélista. Dans le tome VI, elle rejoint Bastien à Astolia sous la conduite de Rose. Clothilde s'excuse auprès de Ralph et reconnaît que le choix difficile qu'il a fait en sacrifiant le bébé était le moins mauvais. Avec Philibert, elle joue un rôle essentiel dans le sauvetage de Ralph alors qu'il allait être exécuté.

Markel 
Bleui sauvé par Ralph et Yassou dans la forteresse de Bélista. Il peut jouer de tous les instruments. Il rejoint Bastien à Astolia sous la conduite de Rose.

Maude 
Présente à Malène, Maude tente avec Gaétan d'interpeller Ralph lors de son arrivée dans le village. Son pouvoir est de dupliquer celui du bleui qu'elle approche. Elle survit à la destruction de la forteresse et intègre la garde rapprochée de Ralph. Associée à Tebkir, elle forme un redoutable binôme qui parvient à faire plier les membres du Clan des immortels.

Mélissa 
Bleuie elle aussi rencontrée à Bélista. Elle a un odorat très développé ce qui lui permet de sentir le soporifique utilisé par le surintendant avant de tuer les enfants bleuis. Elle rejoint Bastien à Astolia sous la conduite de Rose.

Philibert 
Un enfant bleui qui a été sauvé par Ralph et Yassou dans la forteresse de Bélista. Son pouvoir est d'atteindre systématiquement sa cible. Il rejoint Bastien à Astolia sous la conduite de Rose.

Tekbir 
Il est un des bleuis présents à Malène. Son pouvoir est d'amplifier ceux des autres bleuis. Il forme avec Maude un binôme redoutable.

Vick 
Jeune bleui que Ralph rencontre dans la forteresse de Malène. Son pouvoir est de planer. Il survit à la destruction de la forteresse et accompagne Ralph à Octania.

Zania 
Compagne de Ralph. Bleuie, elle se rendait à Bélista mais, en escale à Octania, elle y est retenue par le Grand prêtre qui utilisait son pouvoir pour se maintenir à son poste. C’est lui qui lui donnait des pilules pour noircir son visage et ses yeux au point d'avoir un effet permanent. Elle a le pouvoir de savoir si son interlocuteur ment ou non. Son deuxième pouvoir est d'influencer les gens indécis en les touchant. Elle a tué le Grand prêtre avant de devenir une voleuse. Membre du syndicat des voleurs d'Octania, elle se retrouve dans la même prison que Ralph et profite de ses pouvoirs pour s'évader puis débute une relation avec ce dernier. Elle introduit Ralph auprès du syndicat.

Le culte de l'Oracle 
Le culte de l'Oracle est un ordre rassemblant tous les Bleuis possédant des dons de précognition (majoritairement des femmes). L'Oracle fait des quêtes prophétiques dans les plus grandes villes du royaume d'Astolia. Les oracles récoltent de l'argent dans les villes en échange de prédictions.

Hyllie 
Oracle d'Octania. Elle commence par dénoncer Ralph qu'elle identifie comme une personne voulant voler le trésor de la quête. Puis elle est mise au pilori car un autre oracle l'a vue poignarder sa supérieure, Albériane Sama. Elle doit mourir d'épuisement ou être tuée par un passant. Ralph la protège puis la libère. Elle reconnaît en lui l’Élu, c'est-à-dire celui qui tranchera la tête de Vom Syrus. Dès lors, elle sert Ralph Azham dans sa quête. Elle fait partie de l'expédition sur l'île de Vom Syrus et profite d'une halte au bord d'un étang pour échanger ses vêtements avec Zania momentanément juste au moment où les cheveux de cette dernière redeviennent bleus. De fait, elle est une rivale de Zania car un vieux postulat affirme que l’Élu doit épouser un oracle. Cependant, elle est en même temps de plus en plus dubitative sur les oracles et semble même perdre la foi. Avec madame Sama, elle se sépare de Ralph, Yassou et Zania pour rejoindre le temple de l'Oracle, mais elles sont emprisonnées toutes les deux au château et sont présumées mortes après la destruction de ce dernier. En fait, elles ont été envoyées dans la forteresse de Malène.

Albériane Sama 
Supérieure des oracles d'Octania. Elle n'est pas un oracle mais son pouvoir est de calmer les personnes qu'elle touche. Elle peut aussi les plonger dans un très grande colère. Hyllie, dans un premier temps, puis tous les autres oracles, affirment avoir vu Ralph trancher la tête de Vom Syrus. À son tour, elle reconnaît Ralph comme l’Élu et décide le servir. Elle prend aussi ses distances avec le roi en comprenant qu'il a tué de nombreux oracle bleuis avant que leur pouvoir ne soit renforcé par une nouvelle conjonction. Accompagnée d'Hyllie, elle va à Astolia pour connaître le sort des oracles. Zania apprend par un serviteur du roi qu'elles étaient enfermées dans le château d'Astolia détruit par Bastien. Une enquête de Yassou détermine qu'il n'en est rien grâce à d'autres témoignages. Il utilise la perle de Moogthar qui le conduit vers la forteresse de Malène. Hyllie et Albériane y ont séjourné 18 mois avant d'être libérées par Ralph et son groupe de bleuis. 

Elle est très sensible aux charmes de Yassou, particulièrement à sa petite jupe sexy. Un temps, elle a porté son enfant.

Le clan des immortels 
En recherchant Will, Ralph et le groupe de la Mort découvrent un village dans les Gorges du Clan habité par des bleuis ayant le pouvoir de l'immortalité et accompagnés par Rose. Comme le Roi et Vom Syrus, les immortels peuvent vieillir ou rajeunir les personnes qu'ils touchent. Ils possèdent également les deux mains de Tanghor et acceptent d'en donner une à Ralph.

Krig 
Membre du clan des immortels, on lui demande d'expliquer à Ralph l'origine des pouvoirs de Tilda Pönns. Lassé de vivre, il demande à Ralph de le tuer en utilisant les pouvoirs de Tekbir et de Maude. Ralph commence par lui demander de patienter avant d’exaucer son vœu de retour de Somlini. Mais les deux bleuis s'avèrent incapables de le vieillir jusqu'à la mort ce qui sous entend qu'ils ne pourront pas tuer le roi ainsi. Ralph décide de garder Krig à ses côtés.

Xénophon 
Personnage dont les membres du clan évoquent l'existence dans le tome X. Il a quitté le clan depuis très longtemps et il sait comment les seize artefacts magiques ont été créés.

Will 
Bleui ramené par Rose à Astolia pour aider Bastien dans son combat contre le roi. Son pouvoir est d'arrêter de respirer pendant trois heures. Contrairement à Amélie, Clothilde, Markel, Mélissa et Philibert, il n'était pas dans la forteresse de Bélista en même temps que Ralph. Il s'avère être un immortel membre du Clan et envoyé à Astolia aux côtés de Ralph par ses pairs et avec l'assentiment de Rose Azham. Ralph parvient à réduire ses pouvoirs en lui faisant prendre de l'altitude et l'oblige en le torturant à révéler le secret du clan.

Autres bleuis

Gaétan 
Bleui de la forteresse de Malène. À l'instar de Maude, son pouvoir est de dupliquer le pouvoir des bleuis dont il s'approche. Il tente d'interpeller Ralph et perd son bras gauche à cause du champ de force du cristal de Shashir. Par contre, à l’instar du pouvoir de Ralph, il voit les victimes du Commandeur. Il est ensuite soigné par Shagann et il semble avoir survécu à l'effondrement de la forteresse.

Manar 
Bleui de Malène. Il a le pouvoir d'influencer la météo.

Rocco Shlïnk 
Il est passé à Bélista à l'âge de 8 ans. Il travaille au palais d'Astolia depuis 33 ans. Il a tout d'abord reçu le pouvoir de reconnaître le mensonge. À la deuxième conjonction, il est devenu capable, dans certaines circonstances, de convaincre les personnes qu'il touche et enfin à la troisième conjonction, de les convaincre simplement en les regardant.

Rocco a une fâcheuse tendance à boire et tente d'utiliser ses pouvoirs pour se faire offrir de l'alcool par les taverniers. Il identifie un mensonge de la part de Zania qui provoque la répudiation de cette dernière par Ralph.

Shagann 
Bleui présent à Malène. Il a le pouvoir de soigner. Il survit à la destruction de la forteresse et accompagne Ralph à Octania.

Xavi 
Un bleui transporté par Ramos en compagnie de Yassou, il rencontre Ralph une étape avant Bélista. Son pouvoir est de ne jamais dormir. Il est sélectionné pour servir le Roi.

Doctrine de la Réfutation

Tilda Pönns 
Cheffe de la réfutation. Elle a refusé de se mutiler l'oreille gauche lors de ses treize ans. Pour la punir on l'a enfermée un jour dans un cachot après lui avoir administrée une drogue avec laquelle ce jour semblait durer dix ans. La hasard a voulu que le jour choisi a été celui de la conjonction lunaire et son organisme a interprété qu'elle avait subi un alignement de dix ans ce qui à grandement multiplié ses pouvoirs. À sa sortie de prison, elle a tué tous les responsables de son calvaire et a fondé la réfutation. Elle possède l'arc de Tanghor avec lequel elle peut atteindre sa cible à une très grande distance. Son pouvoir consiste a souffler fortement tout ce qui se trouve relativement proche d'elle ce qui lui permet, par exemple, de détruire ce qui est autour d'elle ou de se protéger de projectile. Elle détient un bouclier beaucoup plus grand et puissant que celui de Ralph.   

Elle commence par s'opposer à Ralph qu'elle considère comme un pantin de la religion des quatre dieux. Elle l'attire dans un piège à Sabec-le-Sec où ses partisans maîtrisent puis tuent le surintendant Wolf. Ralph tombe dans le piège et se fait voler l'épée et le bracelet de Sashir. Arrivé à Kelbibourg, Ralph parvient à récupérer les deux artefacts mais, confronté à Tilda dans un duel aérien, il constate l'efficacité de l'arc de Tanghor. Blessé à une jambe, il ne doit son salut qu'à l'arrivée du groupe de la mort et à l'adresse de Philibert.   

Après une période de convalescence, Ralph décide de se rendre à Tornvik pour rencontrer Tilda et faire alliance avec elle. L'opposition à la religion des quatre dieux semble les réunir. Déguisée en avocat de Ralph, Tilda vient le défendre lors d'une assemblée extraordinaire avec les hauts prélats du royaume. Tilda développe un bouclier / champ de force très grand qui tue tout le haut clergé de la religion des quatre dieux.

Jumeaux 
Deux enfants ayant le pouvoir de communiquer entre eux à grande distance. L'un d'eux reste souvent avec Tilda ce qui lui permet de communiquer avec différents membres de la réfutation en dépit de la distance qui les sépare.

Autres habitants du Royaume d'Astolia

Bernard 
Marchand à la sauvette de pierres magiques et de cristaux installé à l'entrée d'Onophalé. Ralph constate qu'il a tué sa femme. Plus tard, après avoir ingurgité un breuvage alcoolisé pour réaliser un voyage Ornithoptikos, Ralph croise de nouveau Bernard qui venait faire la cour à une marchande. Ralph conseille à cette dernière de prendre garde à Bernard et lui annonce qu'il a tué sa femme. Furieux, Bernard frappe Ralph qui se rend compte à cette occasion que l'alcool interrompt momentanément son pouvoir d'utiliser les fantômes contre leur meurtrier.

Valacius Kulyn 
Notable local du Comté de Laywat ou de celui de Saverley. Il tarde à payer l'impôt à la trésorerie centrale.

Madame Mermelle 
Elle héberge Ralph et Zania alors qu'ils cherchent à prendre du recul dans un ferme éloignée de tout située entre la capitale Astolia et la forteresse de malène. Ralph la débarrasse brutalement de trois brigands.

Le Préfet Poltosian 
Il dirige au nom du roi la province de Brégavan, une île dont la capitale est Somlini. Il tend un piège au roi et enferme dans le but d'attirer Ralph et une armée de bleuis. Comme les Naturellistes, il veut tuer tous les bleuis. Il possède la Masse de Moogthar.

Wolf Sebastian 
Connétable d'une province dont la capitale est Sabec-le-Sec. Il écrit à Astolia qu'il refuse de payer l'impôt royal. Ralph le retrouve attaché et assassiné sur son lit où il a été retenu en otage par les partisans de la Réfutation.

L'île de Vom Syrus

La Horde et Vom Syrus

Vom Syrus 
Chef putatif de la Horde et ennemi du royaume d'Astolia. Ralph sera dénoncé comme espion à la solde de Vom Syrus pour justifier la mise à prix de sa tête. Il a en vérité été enfermé par le roi pendant plus de mille ans car, tout comme lui, il est immortel. Arrivé à Astolia pour faire alliance avec Vom Syrus, Ralph comprend qu'il se trouve face à une marionnette actionnée par le roi depuis Astolia. Il tient dans sa main l'épée de Sashir tandis que le roi voit, entend et parle par l’œil, l'oreille et la mâchoire de Tanghor. 

Yassou, Zania et Ralph s'enfuient du palais de Vom Syrus en s'emparant de ces objets sacrés. Après l'explosion du palais du roi à Astolia, Vom Syrus s'échappe de sa prison et récupère au passage son épée tout en vampirisant l'énergie de plusieurs habitants de la ville. Il tente de quitter le royaume pour retourner sur son île et finit par affronter Ralph alors que ce dernier ainsi que le Roi et d'autres bleuis le poursuivent. Lors de son combat contre Ralph, il tente de le faire vieillir jusqu'à le tuer, mais Ralph utilise le bracelet de Sashir pour l'emmener vers la stratosphère, ce qui annule son pouvoir d'invincibilité et lui permet de le décapiter avec l'épée de Sashir. Il disposait également du cristal de Sashir, coincé dans son gésier, qui lui permettait de déployer un bouclier d'énergie soufflant tout autour de lui, le pouvoir du cristal était annulé par une copie du bracelet de Sashir que le roi lui avait mis, ornée de la perle de Moogthar pour annuler le pouvoir du cristal.

La Horde 
La Horde est une armée de Vom Syrus qui pille et sème la destruction dans le royaume d'Astolia.

Gunthrö 
Membre de la horde de Vom Syrus, il reçoit l'ordre de conduire Bastien au camp de base. Il meurt noyé lors de l'inondation du village.

Simon 
Subalterne de Vom Syrus. Il reçoit la mission de chasser une bande de Gobelins du village de Saverak.

Les autres habitants de l'île de Vom Syrus

Karl 
Un pêcheur de l'île de Vom Syrus. Avec cinq de ses collègues, il massacre les oracles bleuies et l'équipage du bateau de Ralph. Ce dernier le fait tuer par les fantômes de ses victimes.

Moshi 
Un pêcheur de l'île de Vom Syrus. Avec 5 de ses collègues, il massacre les oracles bleuies et l'équipage du bateau de Ralph. Ralp le fait tuer par les fantômes de ses victimes.

Vilor Palek 
Menuisier à Saverak, il obtient une audience auprès de Vom Syrus pour chasser une bande de Gobelins qui dérange la vie de son village.

Rodd 
Gardien d'une prison sur l'île de Vom Syrus. Il doit surveiller Ralph, Yassou, Zania, Madame Sama et Hyllie condamnés à mort pour ne pas avoir crié  en entrant dans une auberge.

Apparition(s) des personnages

Notes et références 

Personnage